Redona ima više značenja:
 Redona, Bergamo
 Redona, Pordenone